Kaalheid, het ontbreken van haar
 KAAL, een muziekgezelschap
 Kaal (film), een film uit 1996 van regisseur Pan Nalin